Broken Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Broken Island (ö i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Broken Island (ö i Falklandsöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar